Biederstein ist:

 Biederstein (München), ein Ortsteil des Münchener Stadtteils Schwabing
 Schloss Biederstein, ein ehemaliges Schloss in München
 Biederstein Verlag, ein Buchverlag
 Wohnheim Biederstein, ein Studentenwohnheim